Szturm Groznego – w historii konfliktów XX wieku można natrafić na określenie "szturm Groznego" używane wobec następujących działań zbrojnych przeprowadzonych w tym mieście: 
 szturm Groznego podczas rosyjskiej wojny domowej – walki o miasto mające miejsce pomiędzy 11 sierpnia a 12 listopada 1918, w wyniku których Grozny zajęli "biali" Kozacy tereccy, wyparci następnie przez oddziały "czerwonych"; 
 szturm Groznego z 15-16 października 1994, przeprowadzony siłami antydudajewowskiej opozycji, zakończony wyparciem atakujących z miasta; 
 szturm Groznego z 26 listopada 1994, przeprowadzony siłami antydudajewowskiej opozycji przy nieoficjalnym wsparciu jednostek armii rosyjskiej (czołgów i lotnictwa) zakończony niepowodzeniem;
 szturm Groznego przeprowadzony przez rosyjską armię w dniach 31 grudnia 1994 - 6 marca 1995 w czasie I wojny czeczeńskiej. Dzielił się na dwie fazy (ataki), z których pierwsza, znana również jako "szturm noworoczny" zakończyła się niepowodzeniem, a druga doprowadziła do przejęcia kontroli nad miastem. Najczęściej określany jest jako "I szturm Groznego";
 szturm Groznego z 6-8 marca 1996 roku – atak separatystów na miasto w rocznicę zajęcia go przez Rosjan, zakończony niepowodzeniem; 
 szturm Groznego znany również jako "sierpniowy szturm Groznego" – atak separatystów na miasto przeprowadzony pomiędzy 6 a 14 sierpnia 1996, zakończony przejęciem całkowitej kontroli nad miastem przez bojowników i wyparciem wojsk federalnych z Groznego; 
 szturm Groznego pomiędzy 26 grudnia 1999 a 6 lutego 2000, znany bardziej jako "II szturm Groznego" – atak sił federalnych przeprowadzony w czasie II wojny czeczeńskiej, zakończony przejęciem kontroli nad miastem przez Rosjan. Był to ostatni szturm w historii miasta, który umożliwił ponowną reintegrację Republiki Czeczeńskiej z Federacją Rosyjską;
 rajd ok. 300 bojowników na Grozny 21-22 sierpnia 2004 roku, którego celem nie było zdobycie miasta, lecz jego destabilizacja i wywołanie zamieszek. Rajd zakończył się porażką separatystów.

Bibliografia 

 Sowietskaja istoriczeskaja encikłopedia, t. IV, red. Żukow E. M., Moskwa 1964.
 
 
 

Grozny
Historia Czeczenii
Historia Rosji